Miejscowości w USA:
 Sherburne – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Sherburne – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
Gminy w USA:
 Sherburne (ang. Sherburne Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sherburne (ang. Sherburne County) – w stanie Minnesota